Чемпионат Абхазии по футболу 2016 — 23-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошёл в два круга. Начался 21 марта 2016 года, а закончился 23 сентября 2016.

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-й и 2-й круг

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Абхазии по футболу 2016
 Результаты Чемпионата Абхазии по футболу

Чемпионат Абхазии по футболу
2016 год в Абхазии